Capela de Nossa Senhora da Penha (Macau) — China
 Capela de Nossa Senhora da Penha (Colares) — Portugal

Desambiguações de templos